Corrado I di Polonia duca di Masovia dal 1194 al 1247 – granduca di Polonia dal 1229 al 1232 e dal 1241 al 1243.
Corrado I Trinci – signore di Foligno.
Corrado I di Boemia- duca di Boemia nel 1092
Corrado I Lancia politico e militare italiano del XIII secolo – e primo conte di Caltanissetta.
Corrado I di Zähringen – duca di Zähringen e duca di Borgogna dal 1127 al 1152.
Corrado I di Franconia –  duca di Franconia dal 906 al 918 – re dei franchi orientali dal 911 al 918.
Corrado I di Baviera – duca di Baviera dal 1049 al 1053.
Corrado I di Lussemburgo – conte di Lussemburgo dal 1059 al 1086.
Corrado I di Raitenbuch vescovo e abate tedesco – abate dell'Abbazia di Siegburg, vescovo di Ratisbona, dal 1126 al 1132, venerato come beato.
Corrado I di Württemberg – primo signore del Württemberg.
Corrado I di Zurlauben – comandante mercenario svizzero.
Corrado I di Borgogna conte di Parigi poi conte di Auxerre – il primo conte di Borgogna Transgiurana, abate laico delle abbazie di Saint-Germain d'Auxerre e di san Gallo, conte di Linz- und Argengau.